Puerto Rosales puede referirse:
 a Puerto Rosales, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina; o
 al Puerto Rosales (buque), buque tanque de YPF.